Bratschenkopf ist der Name folgender Berge:

 Bratschenkopf (Lechquellengebirge) (2520 m) im Lechquellengebirge
 Vorderer Bratschenkopf (3401 m) in den Hohen Tauern
 Hinterer Bratschenkopf (3413 m) in den Hohen Tauern
 Großer Bratschenkopf (2857 m) in den Berchtesgadener Alpen
 Kleiner Bratschenkopf (2686 m) in den Berchtesgadener Alpen